Wrightsville désigne :

États-Unis 
Wrightsville, une ville située dans l’Arkansas 
Wrightsville, une ville située en Géorgie
Wrightsville, une ville située dans l’Ohio 
Wrightsville, une ville située en Pennsylvanie
Wrightsville, une ville fantôme située dans le Wisconsin
Wrightsville Beach, une ville située en Caroline du Nord.